Sainte-Anne oder Sainte Anne steht für:
 Mont Sainte-Anne, ein kanadisches Skigebiet
 Sainte Anne (Insel), eine Insel der Seychellen
 Sainte Anne Marine National Park, Seychellen
 Baie Sainte Anne, einen Verwaltungsbezirk der Seychellen
 Saint Anne, Hauptstadt der britischen Kanalinsel Alderney
 Saint Anne Sandy Point, Parish der Inselgruppe St. Kitts und Nevis
 Lavault-Sainte-Anne, Département Alliers

Gemeinden in Frankreich:
 Sainte-Anne (Doubs), Département Doubs
 Sainte-Anne (Gers), Département Gers
 Sainte-Anne (Guadeloupe), Überseedépartement Guadeloupe
 Sainte-Anne (Loir-et-Cher), Département Loir-et-Cher
 Sainte-Anne (Martinique), Überseedépartement Martinique
 Sainte-Anne-d’Auray, Département Morbihan
 Sainte-Anne-Saint-Priest, Département Haute-Vienne
 Sainte-Anne-sur-Brivet, Département Loire-Atlantique
 Sainte-Anne-sur-Gervonde, Département Isère
 Sainte-Anne-sur-Vilaine, Département Ille-et-Vilaine
 Nans-sous-Sainte-Anne, Département Doubs

Kanadische Gemeinden in Québec:
 Sainte-Anne-de-Beaupré
 Sainte-Anne-de-Bellevue
 Sainte-Anne-de-la-Pérade
 Sainte-Anne-de-la-Pocatière
 Sainte-Anne-de-la-Rochelle
 Sainte-Anne-de-Sabrevois
 Sainte-Anne-des-Lacs
 Sainte-Anne-des-Monts
 Sainte-Anne-des-Plaines
 Sainte-Anne-de-Sorel
 Sainte-Anne-du-Lac
 Sainte-Anne-du-Sault

Weitere Orte in Kanada:
 Sainte-Anne, Gemeinde in Manitoba; siehe Sainte-Anne (Manitoba)
 Sainte-Anne-de-Madawaska, New Brunswick

Sainte-Anne oder Ste-Anne bezeichnet folgende Kirchengebäude;
 Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, eine kanadische Basilika
 Ste-Anne d’Apt, eine französische Kathedrale in Apt
 Ste-Anne (Coulommiers), Kapelle in Coulommiers, Frankreich
 Ste-Anne (Gassicourt), Pfarrkirche in Gassicourt, Frankreich
 Ste-Anne (Sainte-Anne-d’Auray), eine französische Basilika in Sainte-Anne-d’Auray (Morbihan)
 Basilique Sainte-Anne de Varennes, eine kanadische Basilika

Siehe auch:
 Rivière Sainte-Anne
 Lac Sainte-Anne (Begriffsklärung)